Margarita Delgado hace referencia:

 Margarita Delgado de Solís Quiroga (1888-1971), médico mexicana.
 Margarita Delgado Tejero, economista española, subgobernadora del Banco de España.